Saint-André ou Saint André est un nom propre francophone issu de , nom de nombreux saints catholiques et/ou orthodoxes, le plus célèbre étant l’apôtre André, mort, selon la légende, crucifié sur une croix en forme de X (croix que l’on appelle pour cette raison croix de saint André).

Patronymes 
 Adélaïde de Saint-André (1754-1774), fille bâtarde de Louis XV
 André Jeanbon Saint André (1749-1813), pasteur, révolutionnaire et homme politique français
 Guillaume de Saint-André, religieux et historien breton
 Henri Pouget de Saint-André (1858-1932), historien et essayiste français
 Jacques d'Albon de Saint-André (vers 1505-1562), maréchal de France
 Jean Saint-André (1922-2010), homme politique français, maire de  Saint-Omer
 Jean-Claude Saint-André (1962-), homme politique québécois
 Louis Berthomme Saint-André (1905-1977), peintre français
 Philippe Saint-André (1967-), joueur et entraîneur français de rugby à XV
 Raphaël Saint-André, (1971-), joueur et entraîneur français de rugby à XV
 Simon Renard de Saint-André (1613-1677), portraitiste français
 Stéphane Saint-André (1964-), homme politique français

Toponymes

Saint-André, section de la commune belge de Dalhem située en Région wallonne dans la province de Liège
 Saint-André, quartier du district de la commune belge d'Anvers situé en Région flamande dans la province d'Anvers
 Saint-André section de la commune belge de Bruges  situé en Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale

Saint-André, communauté rurale canadienne du Nouveau-Brunswick
 Saint-André, paroisse civile canadienne du Nouveau-Brunswick

Québec 
Saint-André-de-Kamouraska, dans le Kamouraska
Saint-André-Avellin, en Outaouais
Saint-André-d'Argenteuil, dans les Laurentides
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean
Saint-André-de-Restigouche, en Gaspésie
Rivière Saint-André, un affluent de la rivière Filkars en Chaudière-Appalaches

Communes françaises
 Saint-André, dans la Haute-Garonne
 Saint-André, dans le Gers
 Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales ; gentilé : Andréens
 Saint-André, en Savoie
 Saint-André, dans le Tarn
 Saint-André, à La Réunion ; gentilé : Saint-Andréens

Anciennes communes françaises
 Saint-André,  dans les Alpes-de-Haute-Provence, aujourd’hui intégrée à Saint-André-les-Alpes
 Saint-André, dans l'Aude, aujourd'hui intégrée à Festes-et-Saint-André
 Saint-André, en Charente, aujourd’hui intégrée à Louzac-Saint-André
 Saint-André, dans le Loiret, aujourd'hui intégrée à Cléry-Saint-André

 Quartier
 Saint-André, quartier du XVIe arrondissement de Marseille

 Lieu-dit
 Saint-André, lieu-dit de la commune de Cernay dans le Haut-Rhin
 Saint-André, lieu-dit, ancienne paroisse, situé sur la commune des Marches, en Savoie

 Voir aussi 
Saint-André-Capcèze, commune française de la Lozère ; gentilé : Andrécézois
Saint-André-d'Allas, commune française de la Dordogne
Saint-André-d'Apchon, commune française de la Loire
Saint-André-de-Bâgé, commune française de l’Ain
Saint-André-de-Boëge, commune française de la Haute-Savoie
Saint-André-de-Bohon, commune française de la Manche
Saint-André-de-Briouze, commune française de l’Orne
Saint-André-de-Buèges, commune française de l’Hérault
Saint-André-de-Chalencon (Sant Andreu de Feschalc), commune française de la Haute-Loire
Saint-André-de-Corcy, commune française de l’Ain
Saint-André-de-Cruzières, commune française de l’Ardèche
Saint-André-de-Cubzac, commune française de la Gironde
Saint-André-de-Double, commune française de la Dordogne
Saint-André-de-la-Marche, commune française de Maine-et-Loire
Saint-André-de-Lancize, commune française de la Lozère ; gentilé : Andrélancizois
Saint-André-de-la-Roche, commune française des Alpes-Maritimes ; gentilé : Saint-Andréens
Saint-André-de-l'Épine, commune française de la Manche
Saint-André-de-l'Eure, commune française de l’Eure
Saint-André-de-Lidon, commune française de la Charente-Maritime
Saint-André-de-Majencoules, commune française du Gard
Saint-André-d'Embrun, commune française des Hautes-Alpes
Saint-André-de-Messei, commune française de l’Orne
Saint-André-de-Najac, commune française de l’Aveyron
Saint-André-de-Roquelongue, commune française de l’Aude
Saint-André-de-Roquepertuis, commune française du Gard
Saint-André-de-Rosans, commune française des Hautes-Alpes
Saint-André-de-Sangonis, commune française de l’Hérault
Saint-André-des-Eaux, commune française des Côtes-d'Armor
Saint-André-des-Eaux, commune française de la Loire-Atlantique
Saint-André-de-Seignanx, commune française des Landes
Saint-André-de-Valborgne, commune française du Gard
Saint-André-de-Vézines, commune française de l’Aveyron
Saint-André-d'Hébertot, commune française du Calvados
Saint-André-d'Huiriat, commune française de l’Ain
Saint-André-d'Olérargues, commune française du Gard
Saint-André-du-Bois, commune française de la Gironde
Saint-André-en-Barrois, commune française de la Meuse
Saint-André-en-Bresse, commune française de Saône-et-Loire
Saint-André-en-Morvan, commune française de la Nièvre
Saint-André-en-Royans, commune française de l’Isère
Saint-André-en-Terre-Plaine, commune française de l’Yonne
Saint-André-en-Vivarais, commune française de l’Ardèche
Saint-André-et-Appelles, commune française de la Gironde
Saint-André-Farivillers, commune française de l’Oise
Saint-André-Goule-d'Oie, commune française de la Vendée
Saint-André-Lachamp, commune française de l’Ardèche
Saint-André-la-Côte, commune française du Rhône
Saint-André-le-Bouchoux, commune française de l’Ain
Saint-André-le-Coq, commune française du Puy-de-Dôme
Saint-André-le-Désert, commune française de Saône-et-Loire
Saint-André-le-Gaz, commune française de l’Isère
Saint-André-le-Puy, commune française de la Loire
Saint-André-les-Alpes, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
Saint-André-les-Vergers, commune française de l’Aube ; gentilé : Driats
Saint-André-lez-Lille, commune française du Nord
Saint-André-sur-Cailly, commune française de la Seine-Maritime
Saint-André-sur-Orne, commune française du Calvados
Saint-André-sur-Sèvre, commune française des Deux-Sèvres
Saint-André-sur-Vieux-Jonc, commune française de l’Ain
Saint-André-Treize-Voies, ancienne commune française de la Vendée
Saint-André-Val-de-Fier, ancienne commune française de la Haute-Savoie

 Et 
La Chapelle-Saint-André est une commune française, située dans le département de la Nièvre et la région Bourgogne.
Cléry-Saint-André est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire
La Côte-Saint-André, commune française, située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.
Louzac-Saint-André, commune française, située dans le département de la Charente et la région Poitou-Charentes.
Gouy-Saint-André, commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais
Puy-Saint-André, commune française, située dans le département des Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Voir aussi anciennes communes françaises
Saint-André-de-Fontenay, jusqu'en 1911, nom de la commune française de Saint-André-sur-Orne (Calvados)
Saint-André-de-Villeromieu, ancienne commune française de l'Aude, aujourd'hui intégrée à Pieusse
Saint-André-d'Ornay, ancienne commune française de la Vendée, auj. intégrée à La Roche-sur-Yon
Saint-André-du-Garn, ancienne commune française de la Gironde, auj. intégrée à Mongauzy
Saint-André-du-Roc, ancien nom de la commune française de Le Roc-Saint-André (Morbihan)
Saint-André-du-Valjouais, ancienne commune française de la Manche, auj. intégrée à Gavray
Saint-André-en-Beauchêne, jusqu'en 1804, nom de la commune française de La Faurie (Hautes-Alpes)
Saint-André-de-Méoules, jusqu'en 1928, nom de la commune française de Saint-André-les-Alpes
Saint-André-sur-Mareuil, ancienne commune française de la Vendée, intégrée à Mareuil-sur-Lay-Dissais
Saint-André-des-Effingeas, jusqu'en 1926, nom de la commune française de Saint-André-en-Vivarais (Ardèche)
Saint-André-Val-de-Fier, ancienne commune française de Haute-Savoie, aujourd’hui intégrée à Val-de-Fier

Saint-André-de-la-Pommeraye, paroisse de Guernesey ; gentilé : Saint-Andrillais

Saint-André, la forme française de Szentendre, une ville du comitat de Pest.

Voir 
Antey-Saint-André, commune italienne francophone de la Vallée d'Aoste ; gentilé : Antesan(e)

Saint-André, hameau néerlandais de la Zélande situé dans la commune de Terneuse

Édifices religieux et autres bâtiments 
 
 Basilique Saint-André de Mantoue
 Basilique Saint-André l'Apôtre de Patras
 
 Cathédrale Saint-André d'Avranches
 Cathédrale Saint-André de Bordeaux
 Chapelle Saint-André de Paris-Plage
 Collégiale Saint-André de Grenoble
 
 Église Saint-André d'Agde, plus ancienne église d'Agde
 Église Saint-André de Kamouraska
 Ancienne église Saint-André de Liège
 Église Saint-André de Lille
 Église Saint-André du Quirinal
 Hôpital Saint-André de Metz
 
 Porte Saint-André d'Autun.

Autres 
 Le saint-andré, qui est un fromage français
 Saint André, groupe de musique francophone

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France